Новое Демкино — название населённых пунктов в России:

 Новое Демкино — село в Малосердобинском районе Пензенской области.
 Новое Демкино — село в Аксубаевском районе Татарстана.